Příjmení Whiting nese více různých osobností:

 Charles Whiting (1926–2007) – britský spisovatel

 John D. Whiting (1882–1951) – izraelský fotograf
 Leonard Whiting (* 1950) – britský herec
 Ryan Whiting (* 1986) – americký atlet